(1822-1887), un homme politique belge, bourgmestre d'Ostende ;
 Charles Janssens (1898 - 1982), un homme politique belge qui fut bourgmestre d’Ixelles ;
 Charles Janssens (1906-1986), un acteur belge ;
 Charles Janssens (né en 1947), un homme politique belge, membre du Parti socialiste.